Макс Стил — американский/канадский научно-фантастический комедийно-драматический телесериал CGI, созданный совместно с Mattel Playground Productions, Nerd Corps Entertainment и FremantleMedia Kids & Entertainment. Это переосмысление его предшественника с тем же именем, а также основание на образе действия Mattel с тем же именем. Премьера состоялась 25 марта 2013 года на Disney XD.

Сюжет

Сезон 1 
16-летний мальчик по имени «Максвелл МакГрэт» вступил в новую жизнь, когда он и его мама переехали в небольшой городок под названием Медный Каньон. Там он встречает новых друзей, врагов и многое другое. Но позже он начал генерировать мощную энергию под названием «Т.У.Р.Б.О. Энергия». Макс должен теперь присоединиться к Н-Тек, секретной организации, в которой работал его отец, и встречает дружественного ультралинка по имени Н'Баро Акстил X377/Стил. Когда зловещие злодеи нападают на Медный Каньон, Макс и Стил должны соединиться и превратиться в супергероя по имени Макс Стил!

Сезон 2 
После того, как Фордж обнаружил, что Джим был прежним Максом Стилом, он ещё собирается встретить свою самую большую проблему! Макс и Стил столкнутся с новыми и старыми врагами, такими как Токсикон и Экстроер, с новыми турбо-режимами, и на Земле появится большая угроза! Остановят ли Макс и Стил вторжение Макино? Узнают ли Сидни и Кирби, что Макс - это Макс Стил? Или Макс узнает свой тёмный секрет о своем прошлом, который Фордж пытается скрыть?

Будущее

Команда «Турбо» 
Через два года после инцидента с Морфосом Макс и Стил сталкиваются с самой большой проблемой. Когда таинственный злодей по имени Мортум завербовывает злейших врагов Макса, Экстроера, Токсикона и Элементоров, они понимают, что не могут спасти день самостоятельно. Пришло время сформировать новую команду героев с Темпестрой, Ла Фиерой и C.Y.T.R.O. - команду «Турбо» и остановить Мортума от кражи Коннект-Тек.

Персонажи

Главные персонажи 

 Максвелл «Макс» МакГрэт/Макс Стил — главный герой. Сверхмощный мальчик Макс отправляется в секретный центр Н-Тек и обнаруживает, что его дядя, Фордж Феррус, является командиром и соучредителем этой организации вместе с Джимом МакГрэтом и Майлзом Дреддом. Позже Макс встречает Стила, Ультралинка (робота), который изменяет жизнь Макса, а позже превращает Макса в величайшего и самого могущественного героя в мире, известного как Макс Стил. Максвелл и Стил мало что знают о своем прошлом, а также не знают о Н-Тек, особенно об истинной миссии Н-Тек, которую Фордж Феррус скрывает от Макса и Стила. У Макса есть друг по имени Кирби, и он влюблен в девушку по имени Сидни. Макс носит камуфляжный режим, поэтому никто не может видеть его с включенным базовым турбо-режимом (который нельзя удалить, потому что он постоянно на Максе - когда ультралинк устанавливает связь с носителем, он усиливает его потенциал и связь становится нерушимой), и он не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что он Макс Стил. Он способен генерировать Тахионную Неограниченную Радиационную Био-Оптимизированную энергию (или проще - Турбо-Энергию) и управлять ею с помощью Стила, создавая тем самым персону Макса Стила. Как Макс Стил, Макс обладает расширенными способностями и набором турбо-режимов для различных боевых сценариев, включая; Базовый, Сила, Камуфляж, Полет, Подводное плавание (Вода), Супер, Скорость, Маскировка, Пушка (Бомба), Клон, Мимикрия, Тепло, Ракета, Шип и т. д. В фильме «Турбо-Заряженный», Макс учится контролировать новую форму Турбо-Энергии, отличающуюся зеленым цветом.
 Н'Баро Акстил X377/Стил — инопланетянин, созданный только по технологии, известной как Ультралинк. Он может функционировать, только будучи заряженным от Турбо-Энергии, и вместе с Максом действует как персона брони Макса Стила. Ядро памяти Стила было повреждено, так много избранных воспоминаний о его времени на Земле за 16 лет до того, как сериал стал туманным, и битвы с Элементорами наводят на мысль, что он был связан с ними. Его полное обозначение - «Н'Баро Акстил X377». Несколько лет назад он служил Макино, пока не встретил Джима МакГрэта. Эти двое стали первым Макс Стилом, который отразил первое вторжение Макино на Землю.

Союзники 

 Командор Фордж Феррус — командор и глава Н-Тек, родной дядя и наставник Макса. Кажется, что Фордж и остальная часть Н-Тек скрывают тёмный секрет от Макса Стила со времен эпизода «Азарт охоты», когда они пытались получить поврежденного ультралинка с космического корабля пришельцев и не дали ответа Максу о том, почему он этого хотел. У него есть роботизированная левая рука, заменяющая настоящую, которая была потеряна в бою. В первой части эпизода «Макино наносит удар», Фордж был захвачен ультралинком, и из-за этого его роботизированная рука теперь имела три руки, но во второй части, Вен-Гану удалось их разделить.
 Джей'Эм Мик’Ра/Джеймс «Джим» МакГрэт — родной отец Макса, является одним из основателей Н-Тек (наравне с Феррусом, Дреддом и Молли), а позже выяснилось, что он является инопланетным существом с планеты Тахион. Джим МакГрэт был лучшим в Н-Тек, а также очень умным и мудрым. Он был научным сотрудником Форджа Ферруса, и именно он открыл Т.У.Р.Б.О. Энергию, голубую и самую мощную энергию во Вселенной. Он предположительно умер при испытании Турбо-Звезды, создав взрыв. У Джима МакГрэта есть голографический памятник о себе, и под ним покоился Стил, принимавший участие в эксперименте. Во второй части эпизода «Земля в осаде» было обнаружено, что Джим был первым человеком, который соединился со Стилом до Макса. В эпизоде «Легенда Джей'Эма Мик'Ра» Джим и Стил впервые встретились на Тахионе, когда планета была захвачена Макино и его ультралинками. Выявлено, что тахионцы также могут производить Т.У.Р.Б.О. Энергию. Во второй части эпизода «Обратный отсчёт», Джим был обнаружен живым, но державшимся в заложниках у Макино, чтобы его Т.У.Р.Б.О. Энергия питала его Альфалинк.
 Молли МакГрэт — родная мать Макса. Она показана на премьере как удивительный шпион-ниндзя, проникая в THI и во время битвы, чтобы совершить набег на некоторые доказательства, которые могли разоблачить их преступную империю. Она становится новым генеральным директором THI, когда мистер Нот был уволен после первого поражения Дредда от рук Макса Стила. В эпизоде «Тайный поклонник» Токсикон превратил её в ядовитого монстра со всеми его силами, называемыми Токсиана, до тех пор, пока её не вернули к своей первоначальной форме.
 Сидни Гарднер — ноу-хау девушка, которая встречает Макса. Макс мгновенно влюбляется в нее. В эпизоде «Правда ранит» она, наконец, узнает личность Макса как Макса Стила. Однако она потеряла память об этом после атаки Элементора. В эпизоде «Мой лучший друг - Ультралинк» Сидни постигла та же участь, что и Форджа, когда с ней слился ультралинк, но в конце Вен-Гану удалось её освободить. В «Заре Морфоса» она во второй раз узнает секретную личность Макса как Макса Стила, на этот раз ей рассказал Джим МакГрэт, и она также знала это долгое время, но она просто ждала, когда Макс скажет ей.
 Кирби Ковальски — лучший друг Макса, верный, но невероятно доверчивый и спокойный. В эпизоде «Мой лучший друг - Ультралинк» Кирби постигла та же участь, что и Форджа, когда с ним слился ультралинк, но в конце Вен-Гану удалось его освободить.
 Роберто «Берто» Мартинез — друг Макса и Стила. Он является одним из самых умных научных гениев в Н-Тек. Он особенно изобрел CY.T.R.O. В «Двойственных решениях» выяснилось, что Берто хранит секреты от Н-Тек.
 CY.T.R.O. — робот-оперативник Н-Тек, который был изобретен Берто Мартинезом и постоянно совершенствуется им. Его имя расшифровывается как Cybernetic Tactical Robot Operative (Кибернетический Тактический Робот-Оперативник). В «Команде «Турбо»», CY.T.R.O. был модернизирован Берто, так как он дает ему собственный искусственный интеллект, заставляя его думать, чувствовать и управлять своим собственным умом.
 Джефферсон Смит — Очень уважаемый агент Н-Тек. У него, в отличие от любого другого пилота, есть собственный реактивный самолёт, который ласково называет Люсиль. В финале первого сезона «Земля в осаде» намекнули, что он любит Кэт.
 Кэтрин «Кэт» Райан — самая высокопоставленная женщина-агент Н-Тек. Она опытна в ксенобиологии, а также в медицине и является опытным бойцом как в рукопашном бою, так и на дальних дистанциях.
 Совет Чёрной Звезды — группа выживших после атак Макино. Их цель - защитить других от них и заставить Макино и его армию заплатить за свои преступления.
 Вен-Ган — охотник на ультралинков, работающий на Совет Чёрной Звезды, который хочет отомстить Злым Ультралинкам и Макино, потому что они разрушили его планету. Кроме того, он охотится за Стилом и не уходит без него. Но в эпизоде «Охотник на ультралинков», увидев, что Стил рискует своей жизнью, чтобы спасти его, он начинает видеть Макса Стила в качестве союзника, и в конце второй части «Макино наносит удар» он решает прекратить охоту на Стила и, по-видимому, стал полевым партнером Макса Стила.
 Алехандро "Алекс" Вильяр/Ла Фиера — член команды «Турбо».
 Рейна Мартинес/Темпестра — младшая сестра Берто и член команды «Турбо».

Злодеи 

 Майлз Дредд — бывший владелец THI (Транс-Хьюман Индастриз). До сериала Майлз был одним из соучредителей Н-Тек, но он предал агентство, когда решил украсть Т.У.Р.Б.О. Энергию для своей выгоды, что привело к тому, что его сифонное устройство внедрилось в его грудь. Чтобы жить, он создал костюм, который подключается к его сифону, чтобы он мог потреблять Т.У.Р.Б.О. Энергию (очень похоже на вампира), что сделает его очень сильным. В финале первого сезона встаёт на сторону ультралинков. Позже он повернулся против Макино, когда он был признан недостойным. В третьей серии Третьего сезона становится положительным персоеажем. 
 Джейсон Нот — правая рука Дредда, а также бывший генеральный директор Транс-Хьюман Индастриз. Дредд наделил его способностью превращаться в гигантского робота, чтобы победить своих врагов, таких как Макс Стил. У него, как было показано, есть свои собственные амбиции, помимо Дредда, и часто из-за этого злоупотребляет. В эпизоде «Крестик указывает место», Дредд чуть не убил его за то, что он предал его во второй раз. Позже он встал на сторону Макино вместе с Дреддом, но быстро обернулся против него, когда Макино счел его и Дредда недостойными. Он является реинкарнацией ненормального злодея-робота, известного как Психо, который существовал в оригинальной франшизе, и он, и Нот также имеют одну и ту же личность.
 Дреддноты — армия роботов, которые работают на Майлза Дредда. Они не разговаривают, но они очень опасны, и у них в руках пушки. В «Восхождении Дредда», когда Нот показал Дредду свою новую подводную базу, выяснилось, что они обновили Дредднотов.
 Макино — инопланетное кибернетическое существо, с которым связан Ультралинк, но постоянно. Он является лидером Ультралинков и правителем планеты Макино. В первом сезоне, эпизоде «Земля в осаде» Макино является союзником Майлза Дредда, Совершенного Элементора и Джейсона Нота. Макино хочет поглотить Землю и, возможно, превратить ее в свою вторую родную планету, но он должен сначала уничтожить человечество и Макса Стила вторжением ультралинков, которое происходит во втором сезоне.
Злые Ультралинки — подразделение спецназа Макино. Находится под командованием Майлза Дредда.
 Бласт — снайпер подразделения, ультра-связанный с плазменной пушкой THI, дает ему мощное дистанционное оружие.
 Призм — боец подразделения, ультра-связанный с серией кристаллов, он - прочный, проворный и острый как бритва боец, специализирующийся на ближнем бое.
 Чавк — мускулы подразделения, ультра-связанный с венериной мухоловкой, он оснащен длинными виноградными лозами и сокрушительными челюстями. Неизвестно, что случилось с Чавком после того, как Мега Элементор запустил его из Макино-Разрушителя в космос в конце эпизода «Мой лучший друг - Ультралинк» за то, что подвел его.
 Жнецы — дуэт ультра-связанных голограмм жнецов Хэллоуина, вооружены косами и оснащены способностью переключаться между твёрдым и нематериальным состояниями по желанию, в результате чего появляется пара призрачных стелс-оперативников.
 Плазтек — ультралинк, который связался с Рыбкой и некоторыми оранжевыми отходами Токсикона и превратился в крупное рыбоподобное существо, состоящее из сверхплотного и прочного пластика. Способен стрелять пластиковыми рыбами с большими зубами для ловли противников, ядовитыми липкими веществами, пластиковыми взрывчатыми веществами и является универсальным изменяющим форму. В результате сбоя связи между Рыбкой и Ультралинком Плазтек имеет очень нестабильную индивидуальность и речевой паттерн, который звучит как поврежденный звуковой файл. Появляется уничтоженным в конце эпизода «Токсичная связь».
 Аватак — ультралинк, связанный с игровой консолью из-за Токсикона в эпизоде «Цифровой срыв». У него есть возможность стрелять огненными шарами, он также может стрелять мощным лазером из своей груди, он также может взламывать игры на типе игровой консоли, с которой он связан. Аватак был уничтожен к концу эпизода из-за сбоя в видеоигре «Max Steel TURBO Warrior», которая перегружала его системы.
 Элементоры — ультралинки, каждый из которых проявил тело из элементов и способен объединяться в многоэлементные существа. Первоначально существовала группа из четырех Элементов, основанная вокруг четырех элементов, которые были отправлены на Землю, чтобы помочь Дредду в их собственных целях. Первые три, Огненный Элементор, Земной Элементор и Водный Элементор, были в конечном счете захвачены Н-Тек. Но во время попытки спасения Воздушного Элементора в «Элементах неожиданности», из-за аварии с ингибитором, установленным на его голове, тела четырех Элементов в конечном итоге слились в одно существо с 4 сердечниками, которое использует все свои силы и объединяет их в производить лед и молнию. Хотя четыре личности поначалу вступали в противоречие, они в конечном итоге откладывали свои ссоры из-за взаимной ненависти к Максу Стилу. Во втором сезоне в эпизоде «Настоящий хеви-метал» представлен элементор-мегалинк с именем Металлический Элементор (известный также как Металлак). В эпизоде «Охотник на ультралинков», Металлический Элементор настраивает первого Элементора, давая 24 часа, чтобы поймать Макса Стила После того, как Элементор потерпел поражение после того, как сумел поймать Стила и Вен-Гана, Металлический Элементор раскрывает свою хитрость и поглощает другого Элементора, чтобы стать Мега Элементором с 5 сердечниками. В оригинале он был чудовищным клоном злодея по имени «Био-Кон». Эта версия обладает способностью имитировать «каждый» элемент, который он может собрать (например, Лед, Молния, Лунный камень, Песок, Тень, Риф, Электричество и Магма) и дублировать в различные элементы себя.
 Доктор Титус Октавиус Зандер/Токсикон — сумасшедший, но гениальный учёный, прекрасно разбирающийся в окружающей среде. Раньше работал в Н-Тек, а потом и в THI, откуда его выгнали из-за создания ядов и загрязнителей, в результате он был мутирован после несчастного случая в лаборатории со смертельными химическими веществами, превращая его в злодея-мутанта, Токсикона. Он может поглощать загрязняющие вещества и использовать их в качестве оружия и может генерировать ядовитых монстров. Он также может трансформироваться во множественные формы, поглощая новые яды и токсины разного цвета: нормальный (зеленый), нейтрализованный (синий), кислотный (оранжевый), токсичные бактерии (фиолетовый), радиационный (желтый), гипнотическая сыворотка (лаванда) и горючее топливо (черное).
Рыбка — пластиковая золотая рыбка, любимый питомец Токсикона. Зандер галлюцинирует, что Рыбка говорит с ним, видимо, он источник своего здравомыслия, дающий ему советы и предложения. Во 2-м сезоне он был связан с ультралинком и превратился в Плазтека, но впоследствии встретил свой конец от рук Макса Стила благодаря его Турбо-Бурам, что привело к тому, что Токсикон стал более опасной угрозой.
 Трой Винтер/Экстроер — профессиональный преступник, работающий за деньги. Случайно был связан с поврежденным ультралинком и стал чудовищным созданием, которое может превратиться в любое животное, просто отсканировав его глазами. Его левая рука покрыта саморегенерирующимися кристаллами и используется для уничтожения других в бою. До сих пор он может превратиться во все, что он видит, но он может поглотить ДНК мертвых форм жизни и вымерших существ. Его первичные трансформации - это эти звери: его любимый черный тигр, паук, акула, черная кобра, горилла, тираннозавр Рекс, оса, скорпион, искаженная версия режима Турбо-Силы Макса Стила, а также инопланетная электрическая многоножка-ультралинк. Если у него есть второй ультралинк в его теле, он может превратиться в химерного монстра.
Дуэйн — один из приспешников Экстроера. Дуэйн умнее и действует как босс для Винса. Он очень ненавидел Винтера, так как в «Азарте охоты» он пытался накормить их своим любимым черным тигром. В первой части «Макино наносит удар» показано, что у Дуэйна есть дети, которые не знают, что он вор.
 Винс — еще один из приспешников Экстроера, худой, а иногда неуклюжий и тупой. Он ненавидит анчоусы, как упомянуто в «Погоне». Иногда он немного напуган и иногда может быть смелым.
 Мураками — великий и могущественный ниндзя в Древней Японии, который преследует свою миссию по покорению мира. Мураками был заключен в волшебный меч колдуном, который предупреждал, что если кто-нибудь схватит меч, он будет освобожден и нанесет ущерб Земле. Дух Мураками овладел Кирби, когда он держал меч, который продавец магазина и потомок колдуна спрятал в своем рюкзаке. Макс и Стил смогли использовать Турбо-меч, чтобы сломать волшебный меч и освободить Кирби от Мураками.
 Полковник Джаспер Касл — бывший полковник армии США, он и его мужская верность были куплены Майлзом Дреддом. Используя их, Дредд заманил Макса в ловушку. К счастью, новичок в предательстве, который был для них новым, назывался Н-Тек, и вместе они победили и задержали Касла и его людей и преследовали Дредда и Нота.
 Рагнок — охотник на ультралинков, работает в Совете Чёрной Звезды, когда-то был наставником и старым другом Вен-Гана. Рагнок - один из самых опасных охотников за головами, который будет охотиться на что угодно за разумную цену. После того, как Макино начал разрушительный путь через галактику, Рагнок начал работать в Совете Чёрной Звезды.
 Гиль — робот-ящерица Рагнока, которую он использует в качестве коня.
 Морфос — монстр, разработанный Н-Тек, в качестве последнего средства уничтожения Макино, если они не смогут защитить Землю. Выяснилось, что Морфос сильнее всего. Было предсказано, что из-за этого он не перестанет уничтожать и станет гораздо большей угрозой, нежели Макино. У него есть возможность копировать режимы любого персонажа. Морфос имеет ДНК Майлза Дредда и иногда называет его своим отцом. Его предыдущей слабостью было то, что он мог переключаться в один режим за раз, но теперь он может смешивать свои режимы, поскольку после того, как Дредд превратил его в слизь, он регенерировал себя и выпустил смесь режимов.
 Профессор Мортум — мегаломаньяк и жестокий злодей, который хотел революционный Коннект-Тек, созданный Джимом МакГрэтом, чтобы развить человечество и стать живой опасностью, богом. В конце концов, Мортум подвергается мутации и вливается в Коннект-Тек, превращая его в робота-зомби и получая способность генерировать несколько турбо-режимов. Мортум изначально был известным ученым, который работал вместе со своим неназванным двоюродным братом в одной из лучших лабораторий мира. Он был блестящим изобретателем и настоящим гением, но он обнаружил, что у его гения есть ограничение: его собственная смертность. Вскоре после того, как Мортум стал нестабильным и одержимым в развитии человечества, чтобы превзойти это слабое место. В конце концов он услышал о способностях Коннект-Тек и пошел за ним, зная, что он может создать идеального человека, которого он хотел. Он хотел напрямую соединить Коннект-Тек с человеческим мозгом (что по иронии судьбы случилось с ним позже), чтобы стать практически бессмертным и создать почти все, о чем он мог когда-либо думать.
 Терроракс — лидер таинственной команды суперзлодеев, склонных к завоеванию Земли. Он дебютирует в «Турбо-Заряженном» вместе со своей командой и успешно побежден новой зелёной Т.У.Р.Б.О. Энергией Макса, а затем он возвращается со своим самым мощным оружием, Пантеоном.

Прочие персонажи 

 Бартоломью «Буч» — школьный хулиган, который мучает Макса. Бартоломью также имеет две стороны. В фильме «Мой лучший друг - Ультралинк» Бутча постигла та же участь, что и у Форджа, когда он был связан с ультралинком. Но в конце эпизода Вен-Гану удалось его спасти. После событий этого эпизода он в конечном итоге подружился с Максом, Кирби и Сидни.
 Профессор Торнхилл — один из учителей в Средней Школе Медного Каньона.
 Капитан-лейтенант Паркер — первоначально член армии полковника Касла в эпизоде первого сезона «Ты нужен Дяде Сэму!», пока союз Касла с Майлзом Дреддом не был разоблачен. В эпизоде второго сезона «Глубокое турбо-синее море» было показано, что он присоединился к Н-Тек после ареста полковника Касла.
 ТиДжей — искусственный интеллект Турбо-Джета. В неё влюблён Стил.

Н-Тек/Турбо Арсенал 
 Турбо-Режимы: Когда Стил связан с костюмом, он может трансформироваться в другие Турбо-Режимы. Он содержит энергию Турбо-Энергию Макса, поэтому он не взорвется и не может быть удален.
 Базовый: В базовом режиме Макс Стил носит костюм из техноорганических пластинчатых слоев, которые помогают стабилизировать и фокусировать Турбо-Энергию. Усиливает Турбо-Энергию, усиливает чувства и боевые возможности.
 Сила: В режиме силы Макс Стил больше, сильнее и намного мощнее. Придав ему максимальную силу в бою, он способен поднять более 200 тонн. Хотя броня увеличивает силу и защиту, она снижает ловкость. Он также способен противостоять ядерному взрыву. Макс Стил впервые применил режим Турбо-Силы против Элементора Огня. Это третий и последний режим, в который Стил входит, используя Режим Мимикрии.
 Камуфляж: Этот режим позволяет Максу сливаться с гражданским населением и защищать его секретную личность Макса Стила.
 Полёт: В режиме полета Макс Стил может перемещаться по атмосфере с контролем и маневренностью. С увеличением проникновения и объема он может достигать высот за пределами стратосферы, однако, ограничивает сопротивление и увеличивает подъемную силу. Макс Стил впервые использовал режим полета во время тренировки с Берто. Во втором сезоне режим полета выглядит несколько иначе.
 Вода: В подводном режиме Макс Стил может маневрировать под водой, как водное существо. Находясь в такой форме, он способен дышать под водой и плавать с ловкостью и грацией. Ему не хватает мощности и скорости, но он выполняет свою работу. Он использовался в «Жесткой воде», когда Макс Стил сражался с Элементором Воды после того, как он захватил людей, чтобы привести в действие свой Звёздный корабль и вернуться домой. Макс Стил редко использовал этот режим, поскольку он использовался только для подводных миссий.
 Супер: Этот турбо-режим напоминает костюм супергероя, который Макс считает слишком смешным, хотя Стил любит его. В этом режиме Макс может летать, обладает тепловым зрением, повышенной силой, скоростью, долговечностью и другими способностями, которые Макс еще не разблокировал, но, по-видимому, он активирован голосом. Это был первый режим, в который Стил обратился, используя режим мимикрии.
 Скорость: В скоростном режиме Макс Стил может работать с невероятной скоростью. Двигаясь со сверхзвуковой скоростью (до 100 000 миль в час), он обеспечивает чрезвычайно высокий уровень аэродинамической эффективности. Это минимизирует задержку и максимизирует время вмешательства. Макс Стил использовал этот режим для борьбы с Совершенным Элементором. Во втором сезоне как-то в этот режим были добавлены зеленые полосы.
 Маскировка: В режиме маскировки Макс Стил может легко перемещаться в тени. С костюмом в темных тонах он способен стать невидимым и незаметным для невооруженного глаза. Он увеличивает ловкость, скорость и удовлетворительную силу.
 Пушка (Бомба): В этом режиме Макс Стил очень большой и прочный, как в режиме Силы, но более бронированный. Когда он заряжен достаточным количеством Турбо-Энергии, он может стрелять сам собой по врагам, как пушечное ядро, нанося экстремальное количество урона, но это тратит много Турбо-Энергии, что также является вторым режимом, к которому Стил использует Режим Мимикрии.
 Клон: В режиме клона Макс Стил может генерировать неограниченное количество клонов, чтобы превзойти численность врагов, запутать и уничтожить их. Также может использоваться в сочетании с другими режимами, чтобы роиться и сокрушать своих врагов. Клоны состоят из чистой Турбо-Энергии и их сила полностью равна силе своего хозяина.
 Мимикрия: Этот режим позволяет Стилу имитировать некоторые турбо-режимы Макса, но при чрезмерном использовании он не может перейти в другой режим. До сих пор Стил имитирует Супер, Пушку и Силу. Это также первый турбо-режим для Стила.
 Тепло: В тепловом режиме Макс Стил способен генерировать огонь через свои бластеры, установленные на руке. Эти огненные взрывы настолько сильны, что Макс смог расплавить Металлического Элементора, но ценой большого количества Турбо-Энергии, поэтому он не может поддерживать его долго.
 Ракета: Мощный режим с четырьмя турбо-бластерами, обеспечивающий орбитальную тягу Максу Стилу и широкий диапазон стрельбы. Макс смог разблокировать данный режим по специальному коду, который ему сказал отец, что позволило ему выстоять даже против неостанавливаемого Макино, но требует много Турбо-Энергии.
 Шип: Ловкий, ниндзя-подобный режим, оснащенный турбо-заряженными энергетическими лезвиями и телескопическими шипами. Лезвия, покрывающие костюм Макса Стила, также могут быть использованы как снаряды.
 Нова: Новый Турбо-Режим, открытый Джимом МакГрэтом в памяти Стила для Макса, сразился с клонами Макино. Он обладает прочностью, возможностями полета и тремя мощными пушками на руках и над головой. Впервые дебютировал в фильме «Гнев Макино».
 Истребление: Турбо-Режим, который Макино создал с помощью Макса. Этот режим большой, обладает прочностью и может вызывать дестабилизирующую буровую установку. Дебютировал в фильме «Гнев Макино»
 Титан: Гигантский режим, используемый Максом и Стилом для сражения с Макино гигантского размера, который взял под контроль тело Джима МакГрэта. В этом режиме Макс может использовать шипы на спине в качестве мечей. Впервые дебютировал в фильме «Гнев Макино».
 Комбо: Этот режим позволяет Максу комбинировать другие Турбо-Режимы, такие как Пушка и Шип, Вода и Тепло, Полёт и Соник и т. д. Макс открывает его в фильме «Заря Морфоса».
 Экзо-Сила: Увеличенная версия режима Турбо-Силы Макса, с большей мощностью и мобильностью, а также способностью запускать свои большие кулаки в качестве снарядов. Этот режим был замечен в фильме «Максимальный Морфос».
 Молот-Коготь: Экспериментальный новый режим, предназначен для тяжелых ударов и подъемов в экстремальных условиях, которые могут разорвать другие режимы Макса, включая его режим силы, в клочья! Молот наносит сокрушительные удары, которые могут разорвать даже самые твердые металлы на части - куски, которые коготь может затем тянуть и отбрасывать в сторону с молниеносной скоростью и легкостью. Лучше всего подходит для поисково-спасательных миссий, когда Макс Стил никогда не знает, кто из его врагов может скрываться за любым углом.
 Прайм: Вдохновленный мечом Коннект-Тек, который когда-то принадлежал его отцу, Макс разработал режим Турбо-Прайма. Когда он входит в этот режим, из его костюма излучаются заряженные турбиной лезвия, которые он может выстрелить, как ракета! Используя технологию Коннект-Тек, он может затем перезвонить им, чтобы перестроиться вокруг него. Потрескивающие от силы лезвия также дают Максу силу полета! И в своих руках Макс владеет Высшим турбо-заряженным мечом, который он может разделить на два лезвия, позволяя ему отбиваться от врагов со всех сторон. Эти мечи могут прорезать все что угодно, а также могут отражать атаки прямо на своих врагов. В этом режиме Макс готов обрезать любое препятствие!
 Охотник: Режим, который Макс использовал для выслеживания промытых мозгов членов команды «Турбо».
 Турбо-Режимы Джима МакГрэта: В телевизионном фильме «Гнев Макино» Джим через очень долгое время связывается со Стилом, снова став легендарным Джей'Эмом Мик'Рой, оригинальным Максом Стилом. Пытаясь спасти Макса из-под контроля Макино, Джим показал несколько своих собственных турбо-режимов.
 Базовый: Техно-органический костюм Джима, впервые использованный в его попытке отразить вторжение Макино на Тахион.
 Небесное Жало: Режим полета, эквивалентный режиму полета Макса.
 Соник: В этом Турбо-Режиме может стрелять звуком.
 Перчатка: Режим с массивной правой рукой, используемый для ближнего боя. Это, вероятно, аналог Джима в Режиме Силы.
Н-Тек имеет огромное количество оружия и транспортных средств, которые работают на Турбо-Энергии, находясь в распоряжении агентов Н-Тек и Макса Стила.
 Турбо-Бумеранг: Как основное оружие для Макса Стила, Стил после полной зарядки Турбо-Энергии действует как бумеранг, хотя у Стила появляется головокружение.
 Турбо-Бластер: Совершенное оружие большой дальности, разработанное Стилом и Берто для обеспечения мощных очередей Турбо-Энергии, которыми может управлять только Макс Стил. Он обладает специализированной функциональностью для движителей Турбо-Энергии и стреляет на расстоянии 150 ярдов. После того, как Стил соединяется с Турбо-Бластером, он буквально турбо-заряжен на дальнем расстоянии. Макс Стил использовал это оружие, чтобы победить Элементора Воздуха, поразив его сферу-глаз.
 Турбо-Меч: Идеальное оружие для боя крупным планом или против роботов. Лезвие изготовлено из чистой Турбо-Энергии, способной рассекать тяжелый металл. Когда Стил связан с ним, он заряжает меч Турбо-Энергией и делает его шире и острей.
 Турбо-Кнут: Кнут с питанием от Турбо-Энергии, который может заманить в ловушку и шокировать любого и все на своем пути. Идеален для боёв на ходу.
 Турбо-Цикл: Эта машина сочетает в себе инженерный гений Берто и Н-Тек с гладкой инопланетной технологией Стила. Он может достигать до более чем 500 миль в час. Он также бросает вызов физике и силе гравитации для езды на стене и трюков и прыжков из этого мира. Когда турбо-заряжен Стилом, турбо-цикл увеличивается в производительности.
 Турбо-Гонщик: Когда-то старый грузовик, принадлежавший Винсу и Дуэйну, Макс и Кирби купили этот автомобиль только для того, чтобы у Макса были небольшие проблемы с его Турбо-Касанием. К счастью, Берто исправил его с помощью турбо-интерфейса, что сделало его турбо-заряженным. Этот автомобиль высокоскоростной и оснащен ракетной установкой, автоматическим GPS и стелс-режимом.
 Турбо-Джет: В воздухе или в открытом море, Турбо-Джет оснащает Макса для вездеходной турбо-атаки на врага. Он содержит женский искусственный интеллект по прозвищу ТиДжей.
 Турбо-Бур: Пара мощных перчаток, которые Макс Сталь использует в режиме Силы. Они могут проникать даже в самые твердые материалы.
 Турбо-Звезда: Загадочное турбо-оружие Джима МакГрэта, предназначенное для предельной защиты против Макино и его армии вторжения. Несколько лет назад Майлз Дредд саботировал его, что привело к его трансформации и смерти Джима МакГрэта. Теперь Дредд, Макс и Стил тайно ищут его.
 Фурбо: робот-пёс, построенный Берто в качестве домашнего животного Стила.
 У.O.К.Ц. (Удаленный Оперативный Командный Центр): Служит мобильным командным центром и боевым подразделением для агентов Н-Тек в полевых условиях. Он загружен самым современным оборудованием, таким как передовые устройства наблюдения, научно-исследовательская лаборатория и полностью загруженный арсенал.
 Джамп-Джет: Этот высотный самолет является идеальным воздушным штурмовым аппаратом, идеальным для выполнения задач в космосе. Он служит основными боевыми подразделениями Джефферсона и Кэт.
 Хоппер: Вертолет Н-Тек. Используется для перевозки личного состава и оружия.

Эпизоды

Трансляция

Рецензия

Фильм 
Paramount Pictures планировали переделать Макса Стила в качестве кинофильма. Первоначально было подтверждено, что Тейлор Лотнер будет играть главную роль в роли Джошуа МакГрэта. По состоянию на март 2010 года Лотнер выбыл из фильма в пользу Hasbro и Universal Stretch Armstrong.В связи с повторным запуском Макса Стила в 2013 году все планы по созданию боевика были приостановлены. 2 августа 2013 года было объявлено, что Dolphin Entertainment работают над фильмом о Максе Стиле. Кристофер Йост будет писать, в то время как Стюарт Хендлер был прикреплен к директору. Фильм будет следовать сюжетной линии перезагрузки, а не оригинальной серии. Фильм будет распространяться Open Road Films первоначально с выпуском 2014 года, но с тех пор был перенесен на 14 октября 2016 года. 6 февраля 2014 года студия пригласила Бена Винчелла в роли Макса Стила и Анну Вильяфейн в качестве любовного интереса к Сидни Гарднер. Но использование персонажа Софии Мартинес вместо Сидни Гарнер в фильме. 29 апреля 2014 года актер Энди Гарсия получил роль доктора Майлза Эдвардса, блестящего и таинственного ученого. 20 мая 2014 года актер Майк Дойл получил роль.

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2013 года
Мультсериалы о супергероях